

Бюр () - муніципалітет у регіоні Лотарингія, департамент Мерт і Мозель
 Бюр () - муніципалітет у регіоні Нормандія, департамент Орн
 Бюр (Верхні Піренеї) — муніципалітет у департаменті Верхні Піренеї
 Бюр (Мез) — муніципалітет у департаменті Мез

 Бюр-ан-Бре — муніципалітет у департаменті Приморська Сена
 Бюр-ле-Мон — колишній муніципалітет у департаменті Кальвадос
 Бюр-ле-Тампліє — муніципалітет у департаменті Кот-д'Ор
 Бюр-сюр-Іветт — муніципалітет у департаменті Ессонн

Бюр — громада в кантоні Юра